El Gobierno Militar de Polonia, también conocido como el también conocido como el Gobierno General de Lublin,  fue una Administración Militar de un área del Imperio Ruso bajo la ocupación de Austria-Hungría , durante la Primera Guerra Mundial , que existió desde 1915 a 1917. Fue administrado bajo el mando de los gobernadores generales, con la sede del gobierno originalmente basada en Kielce , y en octubre de 1915, se trasladó a Lublin.

Historia

Historia 

El 25 de agosto de 1915, el Ejército Imperial y Real formó el Gobierno General de Kielce, que se llamó Gobierno General de Lublin desde el 1 de octubre de 1915. Cubría las partes del sur de la Polonia rusa. El 10 de octubre de 1916, el canciller alemán Theobald von Bethmann Hollweg exigió el desalojo del Gobierno General austríaco de Lublin y la creación de una administración conjunta con el Gobierno General alemán de Varsovia. Sin embargo, esto lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Austria-Hungría, Stephan Burián von Rajecz, quien se negó. El 18 de octubre de 1916 se llegó a un acuerdo sobre la legislación y administración uniformes de las Gobernaciones Generales de Varsovia y Lublin. Como resultado de la proclamación del Reino de Polonia, el 5 de noviembre de 1916 se planeó la transferencia gradual de la administración a Polonia. Debido a las diferentes ideas de la parte alemana y austrohúngara con respecto al papel futuro de Polonia y los esfuerzos de independencia de Polonia, el establecimiento de órganos estatales polacos se ha estancado varias veces. Fue solo en el verano de 1917 que las primeras partes del sistema judicial y de enseñanza quedaron libres de la gestión directa de la administración de ocupación. Continuaron las intervenciones del Gobernador General.

Gobernadores

Enlaces externos 
Este artículo fue creado mediante la traducción de :en:Military Government of Lublin (https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_General_de_Lublin)

Referencias 
Historia.